Spectral steht für:

 Spectral (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Nic Mathieu (2016)
 Spectral (Heimcomputer), DDR-Nachbau des Sinclair ZX Spectrum (ab 1987)
 Spectral, Musikalbum der schwedischen Death-Metal-Band Skyfire (2004)

Siehe auch:
 Spectrum
 Spektrum